Río Santiago kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Río Namangoza, vattendrag, Morona Santiago,

Mexiko 

 Río Santiago, Guerrero, ort, Atoyac de Álvarez, 
 Río Santiago, Santiago Textitlán, ort, 
 Río Santiago, Santiago Juxtlahuaca, ort, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar